In Battle There Is No Law (укр. — У битві немає закону) — EP і перший альбом німецького дезкор-гурту Heaven Shall Burn. EP було випущено в 1998 лейблом Deeds Of Revolution Records і повторно випущено в 2002 Circulation Records з сімома преміальними треками. Ім'я — заслання на альбом In Battle There Is No Law англійської дез-метал групи Bolt Thrower.

Композиції 

 «Partisan» — 04:17
 «Forthcoming Fire» — 04:23
 «Thoughts of Superiority» — 04:59
 «Mandatory Slaughtery» — 06:59
 «Remember The Fallen» — 04:49

Персонал 

 Маік Вейхерт — гітарист
 Маттіас Воігт — барабанщик
 Маркус Бішофф — вокаліст
 Ерік Бішофф — басист

Альбоми Heaven Shall Burn
Музичні альбоми 1998
Альбоми дез-металу